Саранск — топоним.

 Саранск — город в России, столица Республики Мордовия.
 Саранск — аэропорт одноимённого города, столицы Республики Мордовия.
 Саранск — главная пассажирская станция Саранска.
 «Саранск» — футбольный клуб из одноимённого города.
 «Саранск-экспорт» — бывший футбольный клуб из Саранска.

См. также 
 Городской округ Саранск
 Саранск II

Примечания